Менарини:

 Менарини, Искра — итальянская певица.
 Menarini Group — итальянская фармацевтическая компания.